Rosental kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Rosental (periodiskt vattendrag), Niederösterreich, 
 Rosental (kitteldal), Oberösterreich, 
 Rosental (dal i Österrike, Niederösterreich, lat 48,84, long 15,83), 
 Rosental an der Kainach, kommun, Steiermark, Politischer Bezirk Voitsberg, 
 Rosental (dal i Österrike, Steiermark), 
 Rosental (dal i Österrike, Kärnten), 
 Rosental (dal i Österrike, Niederösterreich, lat 48,58, long 16,55), 

Robotskapade Österrikeförgreningar